FSU ist die Abkürzung für:

 Fédération suisse des urbanistes (auch Federazione svizzera degli urbanisti und Federaziun svizra d’urbanists), Fachverband für Planung innerhalb des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins, siehe Fachverband Schweizer Planer
 Fédération syndicale unitaire, größte französische Gewerkschaft der Lehrerschaft und des öffentlichen Dienstes
 Floating Storage Unit, bei der Offshore-Erdölgewinnung als Lagerstation genutztes Schiff, siehe Floating Production Storage and Offloading Unit
 Föderales staatliches Unitarunternehmen, die deutsche Bezeichnung der russischen Rechtsform FGUP
 Former Soviet Union, die einstige Sowjetunion
 Free Speech Union, eine britische Partei
 Freisoziale Union, freiwirtschaftlich orientierte politische Partei, siehe Humanwirtschaftspartei
 Friends Stand United, US-amerikanische Straßengang aus Boston, Massachusetts
 Powiat Sulęciński in der Woiwodschaft Lebus, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Bildungseinrichtungen:
 Friedrich-Schiller-Universität Jena, Hochschule in Thüringen
 Florida State University, US-amerikanische Hochschule mit Sitz in Tallahassee
 Ferris State University, US-amerikanische Hochschule im Bundesstaat Michigan
 Freie Schule Untertaunus, Gesamtschule im hessischen Aarbergen-Kettenbach

Siehe auch:
 FSÜ

Abkürzung